Роберт Теппер (; род. 30 мая 1950) — американский композитор, автор песен и певец, известный своей хит-песней «No Easy Way Out», которая вошла в саундтрек к фильму «Рокки 4».

Биография 
Теппер родился в Бейонне, штат Нью-Джерси. Позднее он перебрался в Нью-Йорк, где начал карьеру автора песен. Вместе с  являлся автором песни «», которая принесла им номинацию в премии «Грэмми». Также Теппер стал соавтором многих песен на альбоме Мардонеса , выпущенного в 1981 году.

В 1985 году Теппер подписал контракт с лейблом  и перебрался в Лос-Анджелес. Записанные на этом лейбле первые два альбома получили малое продвижение. Актёру и режиссёру Сильвестру Сталлоне понравилась песня Теппера «No Easy Way Out» так, что она попала в его фильм «Рокки 4». «No Easy Way Out» оказалась в топ-40 и в 1986 году добралась до 22-го места в топ-100 Billboard, сразу же обратив внимание публики на Теппера. Несколько европейских лейблов, включая Ministry of Sound, выпустили танцевальные версии «No Easy Way Out», в результате чего они стали регулярно появляться на немецком радио. Их ротация продолжалась и в 2015 году (в особенности в вечерних танцевальных передачах на мюнхенском радио Charivari 95,5 и Radio Gong 96.3). В 2008 году хэви-метал-группа Bullet For My Valentine сделала свою кавер-версию на эту песню.

В 1986 году песня «Angel of the City» с дебютного альбома Теппера «No Easy Way Out» стала главной темой фильма Сталлоне «Кобра». В том же году Теппер написал для Пэт Бенатар песню «Le Bel Age». Она достигла 54-го места в чарте Billboard. В 1988 году вышел второй сольный альбом . Позже, в 1990 году, Теппер вошёл в состав хард-рок-группы Iron Butterfly и играл в ней до 1993 года. В 1996 году на лейбле MTM Music label вышел третий сольный альбом певца No Rest For The Wounded Heart, который был доступен исключительно в странах Европы.

В 2009 году лейбл Sony BMG переиздал первые два альбома в цифровом ремастеринге.

В начале 2010-х годов Теппер занялся сочинением музыки для телевидения и кино, а также принял участие в создании нескольких мюзиклов. В 2012 году он выпустил четвёртый сольный альбом New Life Story. Музыка на этом альбоме далека от рокового звучания 1980-х; её стиль характеризуют как «акустическую авторскую песню с электронным оттенком».

Личная жизнь 
Теппер имеет пятерых детей и проживает в Лос-Анджелесе.

Дискография

Альбомы 
  (Scotti Bros., 1986) Billboard 200 #144
  (Scotti Bros., 1988)
 No Rest For The Wounded Heart (MTM Music, 1996)
 New Life Story (2012)
 Better Than the Rest (AOR Heaven, 2019)

Синглы

Примечания

Ссылки 
 ''Robert Tepper home page
 ''Robert Tepper Official Facebook page
 Robert Tepper Fan Site
 ''Robert Tepper fan page on MySpace

Певцы и певицы США
Авторы-исполнители США
Музыканты Iron Butterfly